Борис Васильевич Никитин (5 марта 1938 — 20 октября 1984) — советский пловец, чемпион Европы (1958), призёр Олимпийских игр (1956).

Биография 
Родился в 1938 году в Тбилиси. Занимался плаванием под руководством Валентина Самарина и Луки Иоакимиди. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне стал обладателем бронзовой медали в эстафете 4×200 м вольным стилем. В 1958 году завоевал золотую медаль чемпионата Европы в этой дисциплине, а также серебряную медаль на дистанции 400 м вольным стилем. В 1960 году принял участие в Олимпийских играх в Риме, но наград не завоевал.

Помимо международных медалей, Борис Никитин завоевал много наград на чемпионатах СССР:
 1956 — золотая медаль на дистанции 400 м вольным стилем
 1957 — золотые медали на дистанциях 400 м вольным стилем и 1500 м вольным стилем
 1958 — золотая медаль на дистанции 400 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 1500 м вольным стилем
 1959 — золотая медаль на дистанции 400 м вольным стилем
 1960 — золотая медаль на дистанции 400 м вольным стилем
 1963 — бронзовая медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»

Пловцы СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Рекордсмены мира в плавании